

Codici 
 KY – codice HASC del comune di Kratovo (Macedonia del Nord)
 ky – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua kirghisa
 KY – codice ISO 3166-1 alpha-2 delle Isole Cayman
 KY – codice ISO 3166-2:BI della provincia di Kayanza (Burundi)
 KY – codice ISO 3166-2:IE della contea del Kerry (Repubblica d'Irlanda)
 KY – codice ISO 3166-2:US del Kentucky (Stati Uniti d'America)

Informatica 
 .ky – dominio di primo livello delle Isole Cayman

Mineralogia 
 Ky – abbreviazione di cianite

Note

Altro 
 KY – targa automobilistica di Kerkira (Grecia)